Vanessa (voornaam), een meisjesnaam
de artiestennaam van Connie Witteman sinds 1981
Vanessa (vlinders), een vlindergeslacht
Vanessa (Venuskrater), een kleine krater op Venus vernoemd naar de meisjesnaam in 1997
Vanessa (film), een Duitse film
Vanessa (opera), een opera van Samuel Barber
Vanessa (Disney), een personage uit de Disneyfilm De kleine zeemeermin